Штёкль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штёкль, Альберт (15 марта 1823, Тройхтлинген — 15 ноября 1895, Айхштетт) — немецкий историк философии, философ-неосхоласт, педагог и теолог; католический священник.
 Штёкль, Антон (16 января 1850, Любляна — 27 декабря 1902, Загреб) — австрийский органист, композитор и музыкальный педагог.
 Штёкль, Ингрид (род. 28 марта 1969, Тамсвег) — австрийская горнолыжница, специалистка по скоростному спуску, слалому, супергиганту и комбинации.
 Штёкль, Эрнст (26 мая 1912 — 22 марта 2000) — австрийский шахматист, мастер.
 Штёкль, Эдуард Андреевич (Стекль; 1804, Константинополь, Османская империя — 26 января 1892, Париж, Франция) — российский дипломат.

См. также 
 Штёкли